Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Bristol – miasto leżące w południowo-zachodniej Anglii, położone przy ujściu rzeki Avon do Kanału Bristolskiego
Miejscowości w USA:
 Bristol – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 Bristol – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Liberty
 Bristol – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Elkhart
 Bristol – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Lincoln
 Bristol – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ontario
 Bristol – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Bristol – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Bristol – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bucks
 Bristol – jednostka osadnicza w stanie Rhode Island, w hrabstwie Bristol
 Bristol – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Day
 Bristol – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Sullivan
 Bristol – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Ellis
 Bristol – miasto w stanie Wirginia
 Bristol – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
 Bristol – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kenosha
 Bristol – miejscowość w stanie Vermont, w hrabstwie Addison
 Bristol – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Addison
Gminy w USA:
 Bristol (ang. Bristol Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Faulkner
 Bristol (ang. Bristol Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 Bristol (ang. Bristol Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Kendall
 Bristol (ang. Bristol Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Greene
 Bristol (ang. Bristol Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Worth
 Bristol (ang. Bristol Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Lincoln
 Bristol (ang. Bristol Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Fillmore
 Bristol (ang. Bristol Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Bristol (ang. Bristol Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ontario
 Bristol (ang. Bristol Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Morgan
 Bristol (ang. Bristol Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Trumbull
 Bristol (ang. Bristol Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bucks
 Bristol (ang. Bristol Town) – gmina w stanie Rhode Island, w hrabstwie Bristol
 Bristol (ang. Bristol Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Aurora
 Bristol (ang. Bristol Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Day
 Bristol (ang. Bristol Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Addison
 Bristol (ang. Bristol Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
 Bristol (ang. Bristol Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kenosha
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Bristol (ang. Bristol County) – w stanie Massachusetts
 hrabstwo Bristol (ang. Bristol County) – w stanie Rhode Island

Inne:
 Bristol Aeroplane Company – brytyjski producent samolotów
 Bristol Cars – brytyjski producent samochodów
 Hotel Bristol w Warszawie
 brystol – rodzaj papieru